Personen
Gita Lenz (1910-2011), een Amerikaanse fotografe
Heinrich Lenz (1804-1865), een Baltisch-Duits natuurkundige
Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), een Duits schrijver
Kay Lenz (1953), een Amerikaans actrice
Nicole Lenz (1980), een Amerikaans model en actrice
Rodolfo Lenz (1863-1938), een Chileens-Duitse linguïst 
Siegfried Lenz (1926-2014), een Duits schrijver en journalist
Wilhelm Lenz (1888-1957), een Duits natuurkundige

Geografie
Lantsch/Lenz, voorheen Lenz, een Zwitserse gemeente

Overig
Wet van Lenz, een natuurkundige wet vernoemd naar Heinrich Lenz
Hermann-Lenz-Preis, een Duitse literatuurprijs
Lenz, een novelle van Georg Büchner over Jakob Michael Reinhold Lenz
Lenz Elektronik, een fabrikant van digitale apparatuur voor modelspoor

Zie ook
lens (doorverwijspagina)